Vaja peut faire référence à :

 Vaja (ville), une commune hongroise
 VAJA, le nom courant du Ministère du Renseignement de la république islamique d'Iran